ADDA se poate referi la:

Persoane
ADDA, cântăreață română

Prenume
Adda bar Ahavah
Adda Djeziri (n. 1988), fotbalist algerian
Adda Gleason (1888–1971), actriță americană
Adda din Bernicia (fl. 559–580)

Nume de familie
Elie Adda (fl. 1928), scrimer egiptean
Georges Adda (1916–2008), politician tunisian
Gruffudd ab Adda (fl. mid 14th century), poet și muzician galez
Joseph Kofi Adda (born 1956), politician ghanez
Serge Adda (1948–2004), francez

Locuri
Adda Motiram, sat din India
Adda (râu), râu din Italia
River Adda (Wales)

Altele
Adda (film), film Telugu din 2013
Adda Records
Adda (Asia de Sud), un concept/slang din Asia de Sud